Nottke ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Nottke (1928–1998), deutscher Autor, Schauspieler und Synchronsprecher
 Katja Nottke (* 1958), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Notke